O2 Aréna, egy többfunkciós fedett aréna a londoni O2 szórakoztató- és sportkomplexumban
 O2 Aréna, többfunkciós aréna Prágában